Eddy Gordo es un personaje ficticio Brasileño de la serie de videojuegos Tekken. Su primera aparición fue en la tercera entrega de este videojuego, donde los movimientos básicos del personaje fueron realizados por el Mestre de capoeira Marcelo "Caveirinha" y capturados por la compañía Namco, si bien físicamente posee cierto parecido con el capoerista Lateef Crowder, el cual dio vida a este personaje en la película Tekken: The Movie estrenada en el año 2010.

Historia

Tekken 3 
Eddy nació en el seno de una rica familia brasileña. Desde niño se involucró en los negocios familiares, estando muy concienciado sobre los problemas de desigualdad de su país, y siendo considerado un hombre cercano y solidario. Sin embargo, cuando tenía 19 años, Eddy se encontró a su padre muerto de un disparo. Su padre había estado muy nervioso últimamente, y Eddy creía que posiblemente estuviera siendo amenazado de muerte, pues su padre estaba llevando a cabo una intensa campaña para terminar con el tráfico de drogas. Con sus últimas palabras, su padre le recomendó que se pusiera a salvo; Eddy se declaró culpable de su asesinato y fue encarcelado.

La vida de Eddy en prisión era un infierno, pues además seguía estando acosado por los que encargaron el asesinato de su padre. Cierto día observó a un anciano experto en Capoeira, el cual comprendió por lo que había padecido Eddy, de forma que accedió a ser su maestro. Durante los siguientes 8 años que Eddy estuvo en prisión, se convirtió en un experto en Capoeira.

Tras ser liberado, Eddy oyó que se iba a celebrar el nuevo III Torneo del Rey del Puño de Acero. Creyendo que la Mishima Zaibatsu podría saber quiénes ordenaron el asesinato de su padre, decidió inscribirse.

Tekken 4 
Durante el Tekken 4, Eddy es reemplazado por el personaje de Christie Monteiro, siendo solo seleccionable una vez se completa el juego con Christie, siendo un «atuendo alternativo» de Christie.

El maestro de Eddy resultó tener una nieta, de nombre Christie. Eddy le prometió a su maestro cuidar de ella y enseñarle el arte de la Capoeira. Así mismo, Eddy se encargó de cuidar a Christie, hizo que fuera a la universidad y empezó a enseñarle capoeira. Pronto Christie se convirtió en una luchadora al nivel de Eddy. Sin embargo, Eddy descubrió nuevas pistas sobre el asesino de su padre, y abandonó abruptamente a Christie dejándole solo una misteriosa nota: «Los responsables de la muerte de mi padre deben pagar».

Tekken 5 
Eddy reapareció al enterarse de que su maestro finalmente había salido de prisión. Sin embargo, su maestro se había convertido en un anciano frágil y apagado; ya no era el maestro que él conoció. Al ser hospitalizado, se les comunicó que estaba enfermo de forma terminal, pero que con la tecnología de la Mishima Zaibatsu podría salvarse. Poco después se convocaba el V Torneo del Rey del Puño de Acero, al que se inscriben Eddy y Christie con la esperanza de encontrar una cura.

Tekken 6 
Debido a que falló en ganar el pasado torneo, Eddy contactó con Jin Kazama, nuevo líder de la Mishima Zaibatsu, para que salvara la vida de su maestro. Jin aceptó a someter a tratamiento médico a su maestro, a cambio de que Eddy ingresara en las Fuerzas Tekken de la Mishima Zaibatsu. Pese a que Eddy no sabía nada del ejército y se oponía a los planes de Jin de dominación mundial, accedió por el bien de su maestro. Eddy sirvió en las guerras de la Mishima Zaibatsu por todo el mundo, si bien Eddy sabía que no podría abandonar a las Fuerzas Tekken.

Al convocarse el VI Torneo del Rey del Puño de Acero, Eddy participó para proteger a Jin de sus enemigos.

Tekken 7 
Eddy llegó hasta la G Corporation para así vengarse de Kazuya por haber asesinado a su padre. Tras acabar con un montón de guardias, una joven mujer vestida con un traje extraño se paró frente a él y, haciendo una pose, le dijo «¡No pasarás de mí, anciano! ¡Ji, jí!».

¿Qué quiso decir ella con anciano? Confuso e irritado por su apariencia y su falta de respeto, pero a la vez consciente de la amenaza que ella significaba, Eddy se preparó para pelear.

Spin-offs

Tekken Tag Tournament 2 
Será jugable y hará equipo con Tiger y Christie.
 
Eddy abrió su propia escuela de capoeira. Tienmpo después, tenía que matar a los malos. Más tarde, viene Cristhie y dice "¿Dónde está Eddy?". Los alumnos de Eddy le dijeron que iba a luchar contra los malos.

Curiosidades 
 En  Tekken 3 y Tekken Tag Tournament Eddy tiene un atuendo alternativo llamado Tiger Jackson se creía que Estos dos personajes eran el mismo pero fue desmentido por los desarrolladores del juego, sin embargo Tiger Jackson ya no será un personaje seleccionable como un traje alternativo de Eddy, ahora en Tekken Tag Tournament 2 este tiene su propio recuadro de selección.
  En Tekken 5: Dark Resurrection, Tekken 6 y  Tekken 7 puede ser personalizado para parecerse a Tiger Jackson.
 Katsuhiro Harada, productor de Tekken, confirmó que Eddy es el personaje más simple de usar y de haberlo hecho así para permitir que los jugadores menos expertos puedan jugar.
 La palabra «faisca» en la camisa de Eddy significa «chispa».	
 Considera a Kazuya Mishima el que ordenó el asesinato de su padre, cuando era líder de la Mishima Zaibatsu durante los sucesos previos al juego Tekken 2.

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Personajes de Tekken
Brasileños ficticios